George Worthington (1813-1871) (1813-1871), un entrepreneur et un banquier américain.
 George Worthington (1928-1964) (1928-1964), un joueur de tennis australien.